Ян Владимирович Вороговский (род. 7 августа 1996, Талгар, Алматинская область, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник бельгийского клуба РВДМ и сборной Казахстана.

Карьера

Клубная 
Воспитанник алматинского футбола (играл за ЦСКА), приходится племянником Роману Вороговскому. Дебют Вороговского состоялся в 2013 году, когда он подписал контракт с талгарским «Ак Булаком», в составе которого провел 18 матчей в Первой лиге и забил 2 гола.

В 2014 году стал выступать за талдыкорганский «Жетысу-Сункар», где получал хорошую игровую практику. Выходил на поле в 19 матчах и отметился 2 голами.

В сезоне 2015 выступал за кызылординский «Кайсар», провёл 25 матчей и открыл свой счёт в Премьер-лиге 6 июня в матче против «Атырау».

В ноябре 2015 года подписал 5-летний контракт с алматинским «Кайратом». 7 июля 2016 дебютировал в Лиге Европы УЕФА 2016/17 в домашнем матче с албанской «Теутой» (5-0). В сезоне 2016 года провёл 6 матчей в чемпионате, а в сезоне 2017 года уже 13 игр и завоевал с клубом две серебряные медали. В Кубке Казахстана 2016 сыграл две игры, но в проигранном «Астане» финале (0-1) остался в резерве. В розыгрыше Кубка Казахстана 2017 провёл 4 игры, но в выигранном у «Атырау» финале (1-0) снова остался в резерве. Также в был в резерве в трёх матчах на Суперкубки Казахстана с «Астаной»: 2016 (победа), 2017 (победа) и 2018 (поражение), но выступил в 2019 (поражение).

11 марта 2018 года в первом туре чемпионата на 86 минуте выдаёт голевой пас на Андрея Аршавина и «Кайрат» вырывает победу (2-1) у петропавловского «Кызыл Жара». А 17 марта 2018 года во втором туре забил свой первый гол за «Кайрат» в матче с «Атырау» (2-0). В итоге сыграл 22 игры в чемпионате и снова взял с командой серебряные медали. В Кубке Казахстана-2018 провёл 4 игры, забил гол «Ордабасы», но победный финал c «Атырау» (1-0) пропустил, так как в нём играли только воспитанники кайратовской школы.

Весной 2019 года провёл за «Кайрат» 12 игр чемпионата, а 28 июня 2019 подписал контракт с бельгийском клубом Второго дивизиона «Беерсхот» до конца 2020 года. По итогам сезона помог команде пробиться в Высший дивизион чемпионата Бельгии.

В сборной 
10 июня 2017 года дебютировал за национальную сборную Казахстана в квалификационном матче чемпионата мира 2018 против сборной Дании (1:3).

В марте 2018 года был привлечён новым главным тренером молодёжной сборной страны Талгатом Байсуфиновым к двум отборочным матчам чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2019 в Астане со сборными Франции (0-3) и Люксембурга (3-0). В последнем матче 27 марта Вороговский забил два решающих гола и команда сохранила шансы на выход из группы 9.

В 2019 году выступил во всех 4 матчах сборной РК в турнире Лиги наций и забил гол сборной Шотландии.

Достижения 
 «Кайрат»
 Серебряный призёр Чемпионата Казахстана (3): 2016, 2017, 2018
 Обладатель Кубка Казахстана (2): 2017, 2018
 Финалист Кубка Казахстана: 2016
 Обладатель Суперкубка Казахстана по футболу (2): 2016, 2017
 Финалист Суперкубка Казахстана (2): 2018. 2019
 «Беерсхот»
 Победитель Первого дивизиона чемпионата Бельгии (1): 2019/2020

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Жетысу-Сункар»
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Беерсхот»